Мала Врбица може бити:

 Мала Врбица (Младеновац), насељено место у општини Младеновац, Србија
 Мала Врбица (Крагујевац), насељено место града Крагујевца, Србија
 Мала Врбица (Кладово), насељено место у општини Кладово, Србија
 Мала Врбица (IBA), IBA подручје у општини Кладово, Србија